«Save Me» («Save Me»; ) — песня из альбома The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever южнокорейского бойз-бенда BTS. Оригинальная версия на корейском языке была выпущена в качестве сингла лейблом Big Hit Entertainment 15 мая 2016 года в Южной Корее. Версия на японском языке вошла в альбом Youth, выпущенный лейблом Pony Canyon 7 сентября 2016 года. Музыкальное видео "Save Me" было выпущено 16 мая, которое было снято с одним кадром. Танец был поставлен The Quick Style Crew, и музыкальное видео было также произведено и направлено GDW.

Музыкальное видео 
Музыкальное видео «Save Me», которое было выпущено 16 мая, снято без джамп-катов. Танец для него был поставлен The Quick Style Crew. Режиссер видео GDW.

Коммерческие показатели 
BTS возглавили Billboard World Digital Songs с песней. Видео для «Save Me» заняло второе место по количеству просмотренных клипов K-Pop в Америке и в мире. В мае 2016-го года список показал Billboard.

Продвижение 
BTS решили продвигать композицию в течение недели на музыкальных шоу, выступая на Mnet, KBS, MBC и SBS, начиная с M Countdown 12 мая. Песня была представлена на выступлении 2018 MBC Plus X Genie Music Awards.

Персонал 
 Pdogg — продюсер.
 "Hitman"bang" — продюсер.
 RM — продюсер, певец.
 Suga — продюсер, певец.
 Devine Channel — продюсер.
 Jungkook — певец.
 Slow Rabbit — вокал и рэп аранжировка, звукорежиссёр "Carrot Express".
 Sam Klempner — режиссёр.
V- певец.
Jin- певец.
Jimin- певец
J-Hope- певец.

Чарты

Продажа

История выпуска

Примечания

Ссылки 
 

Песни BTS
Песни на корейском языке
Песни на японском языке